Sarayönü (district), een Turks district in de provincie Konya
 Sarayönü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sarayönü